Sturm é a palavra em língua alemã para tempestade, e pode se referir a:

Pessoas 
 Alexander McCormick Sturm, artista e escritor americano, co-fundador da Sturm, Ruger, uma empresa de armas
 Felix Sturm, boxeador alemão, campeão mundial
 Florian Sturm, futebolista austríaco
 Jacob Sturm, naturalista alemão
 Jacques Charles François Sturm, matemático franco-suíço, um dos epônimos da teoria de Sturm-Liouville
 Helmut Sturm, pintor alemão
 Johannes Sturm, pedadogo alemão
 Jacob Sturm von Sturmeck, chefe de estado alemão 
 Marco Sturm, jogador da NHL, atualmente no Boston Bruins
 Christian Sturm, tenor alemão
 Pavel Sturm, general sérvio da Primeira Guerra Mundial, de origem lusitana.
 Santo Sturm (Sturmius), monge do século VIII

Matemática 
 Teorema de Sturm, um método de contagem do número de raízes reais únicas de um polinômio
 Teoria de Sturm-Liouville

Literatura 
 Sturm und Drang, um período de renascimento cultural na Alemanha durante o século XIX

Outros 
 Federweisser, vinho em estágio de fermentação, conhecido como Sturm na Áustria
 SK Sturm Graz, um time de futebol da cidade de Graz
 Sturm College of Law

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguação